

Wydarzenia 

 W Rzymie ustanowiono kalendarz rzymski, w którym początkowo rok liczył 10 miesięcy.
 Założenie grodu kultury łużyckiej w Biskupinie.
 Izajasz rozpoczął działalność prorocką w Jerozolimie.

Przypisy